Kadov est un toponyme qui peut désigner :

Kadov, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Kadov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Kadov, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie